Cette page contient les pages d'homonymie de Le Gall, Ar Gall et ar Gall.

Étymologie

Patronymie 
Le Gall (breton ar Gall) est un patronyme d'origine bretonne, porté notamment par :
 Alexis Le Gall (1921-2019), combattant de la France libre ;
 Alphonse Le Gall (1931-2016), footballeur français ;
 Amélie Le Gall (1872-?), cycliste de compétition française ;
 André Le Gall (1917-1974), acteur français ;
  (né en 1985), footballeur français ;
 Arnaud Le Gall (né en 1980), homme politique français ;
 Chanig ar Gall (1922-2012), née Jeanne-Marie Guillamet, femme de lettres française, pionnière de la télévision en breton ;
 Charles Le Gall (1921-2010), écrivain français de langue bretonne ;
  (né en 1969), enseignant et écrivain français de langue bretonne ;
 Franck Le Gall (né en 1964), médecin sportif, fils du footballeur Alphonse Le Gall ;
 Frank Le Gall (né en 1959), auteur de bandes-dessinées français ;
  (né en 1952), écrivain français, militant politique breton ;
 Jacques Le Gall (1921-2021), résistant, héros de la France libre ; 
  ;
 Jean-François Le Gall (né en 1959), mathématicien français ;
 Jean-Yves Le Gall (né en 1939), médecin français et président de l'Académie nationale de médecine en 2015 ;
 Jean-Yves Le Gall (né en 1959), ingénieur et gestionnaire industriel français ;
 Joseph Le Gall (1907-1981), sculpteur breton ;
 Joël Le Gall (1913-1991), archéologue français ;
 Jules Le Gall (1881 - 1944), syndicaliste et anarchiste français ; 
 Martin Le Gall (né en 1975), réalisateur et scénariste français ;
 Nicolas Joseph Marie Le Gall (1787-1860), juge et botaniste français ;
 Patrick Le Gall, réalisateur de télévision français ;
 Philippe Le Gall (né en 1951), peintre français ;
 Philippe Le Gall, entomologiste français ;
  ;
  (1911-1988), prêtre français, traducteur de la Bible en breton ;
  ;
 René Le Gall, un homme politique français, fusillé le 7 mars 1942 sur ordre des autorités nazies ;
 Roger Le Gall (? - ), résistant français ;
 Rémy Le Gall (né en 1969), auteur français de bande dessinée ;
 Yann Ar Gall, résistant français et militant nationaliste breton.

Autres 
 Le Gall, marque commerciale identifiant les transformations laitières industrielles appartenant à la société Laiterie Le Gall
 Ajonc de Le Gall (), plante nommée en hommage au botaniste Nicolas Joseph Marie Le Gall
 Jacques Le Gall, série de bande dessinée créée par Mitacq et Jean-Michel Charlier dans Spirou
 Square René-Le Gall dans le  de Paris

Référence

Voir aussi 
 Étymologie des noms de famille français
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton